Wittlin ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Wittlin (1899–1992), Autorin, wissenschaftliche Museumspädagogin, Emigrantin, Schwester von Józef 
 Curt Wittlin (*1941–2019), Schweizer Romanist
 Felix Wittlin (1929–2017), Schweizer Manager und Brigadier
 Józef Wittlin (1896–1976), polnischer Autor, Bruder von Alma

Siehe auch:
 Wittling